Evins ist der Familienname folgender Personen:

 John H. Evins (1830–1884), US-amerikanischer Politiker
 Joe L. Evins  (1910–1984), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Evin
 Evans